Bongo am Okawongo (englischer Titel: Me, Myself and the Others) ist eine deutsch-italienische Zeichentrickserie, die zwischen 2007 und 2008 produziert wurde. Die Geschichte basiert auf einer Vorlage des italienischen Comiczeichners Andrea Pazienza.

Handlung 
Jede Folge dreht sich speziell um ein einzelnes Tier, sein Leben und die Auseinandersetzungen mit anderen im Dschungel. Dabei erleben die Tiere viele Abenteuer und lernen neue Dinge dazu. Ein Floh lebt auf der Nase von dem Löwen Pancras und kümmert sich um das angerichtete Chaos der Bewohner und versucht Harmonie im Dschungel zu bewahren.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde von 2007 bis 2008 in Deutschland und Italien produziert. Dabei sind 52 Folgen entstanden. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 25. August 2008 auf KI.KA statt.

Episodenliste

Weblinks 
 

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Deutschland)
Fernsehserie (Italien)
Fernsehserie der 2000er Jahre